Goblin – creatura leggendaria
Goblin – creatura del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
Goblin – razza della serie di giochi di Warcraft
Goblin – personaggio delle Cronache dei vampiri
Goblin – personaggio della Marvel Comics
Goblin – personaggio della Marvel Comics appartenente alla serie Ultimate Marvel
Goblin – gruppo musicale italiano di rock progressivo
Goblin – album di Tyler, the Creator del 2011
Goblin – serie televisiva coreana del 2016
Dmitrij Goblin Pučkov – traduttore russo
Goblin – nome informale dell'oggetto transnettuniano 541132 Leleākūhonua scoperto nel 2015